Fikcyjne postacie ze stworzonej przez J.R.R. Tolkiena mitologii Śródziemia.
 Arveleg I
 Arveleg II